Remus kan syfta på:

Remus – enligt den romerska mytologin en av tvillingbröderna Romulus och Remus
Remus (djur) – ett släkte av skalbaggar 
Remus Lupin – en litterär karaktär i böckerna om Harry Potter 
HMS Remus (28) – en jagare i svenska flottan